Spoedeisende hulp, een ziekenhuisafdeling voor dringende medische zorg
 Spoed (televisieserie), een Vlaamse (fictieve) ziekenhuisserie die zich op een spoedafdeling afspeelt
 Spoed 24/7, een Vlaamse reportageserie over de spoedafdeling van het Universitair Ziekenhuis Leuven
 de afstand tussen twee windingen bij schroefdraad (z.a.)
 de stand van de bladen t.o.v. de naaf van een scheepsschroef (z.a.)
 de stand van de bladen t.o.v. de naaf van een propeller (z.a.)